Ба́бич — сербская, хорватская, словенская, белорусская, еврейская и украинская фамилия. Третья в числе самых распространённых хорватских фамилий. Также прозвище четырёх князей из рода Рюриковичей.

Фамилия

А—В 
 
 Бабич, Алексей Евсеевич (1865 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Черниговской губернии.
 Бабич, Ален (род. 1990) — хорватский боксёр.
 Бабич, Анатолий Александрович (1936—2015) — советский и украинский селекционер, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1988), иностранный член РАН (2014).
 Бабич, Андрей Фёдорович (1912—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Бабич, Антал (1902—1992) — венгерский хирург.
 Бабич, Артур Самвелович (род. 2000) — украинско-российский тиктокер.
 Бабич, Беким (род. 1975) — югославский и боснийский лыжник.
 
 
 Бабич, Бранко (1912—1995) — югославский словенский политик, писатель, журналист, участник Народно-освободительной войны Югославии.
 
 Бабич, Ваня (род. 1981) — сербский тхэквондист.
 
 Бабич, Виктор Константинович (род. 1935) — бригадир комбайновой бригады производственного объединения «Беларуськалий», Герой Социалистического Труда.
 Бабич, Владимир Иосифович — старшина мотобота краболова «Второй краболов» Главприморрыбпрома, Приморский край, Герой Социалистического Труда.

Г—К 
 Бабич, Георгий Павлович (1862—1943) — генерал-майор, участник Белого движения.
 Бабич, Голуб (1824—1910) — харамбаша и сербский воевода.
 Бабич, Дмитрий (1967—2004) — российский музыкант, один из основателей группы «Бригадный подряд».
 Бабич, Драгутин (1897—1945) — югославский футболист.
 
 Бабич, Евдокия Фёдоровна (1913—1992) — рабочая Косихинского свеклосовхоза, Алтайский край, Герой Социалистического Труда.
 Бабич, Зоран (род. 1971) — сербский политический деятель, депутат Народной Скупщины Сербии.
 Бабич, Илья (род. 1911) — Народный герой Югославии.
 Бабич, Иван (род. 1984) — хорватский футболист.
 Бабич, Иван Фомич (род. 1921) — полковник, лауреат Государственной премии СССР (1975).
 Бабич, Ирина Иосифовна — звеньевая свеклосовхоза «Крещатик», Заставновский район Черновицкой области, Герой Социалистического Труда.
 Бабич, Исай Яковлевич (1902—1948) — советский контрразведчик, генерал-лейтенант.
 Бабич, Искра Леонидовна (1932—2001) — советская и российская сценаристка и режиссёр.
 Бабич, Кирилл Ефимович (1894—1976) — руководитель подавления Ярославского восстания в Гражданскую войну.

Л—Н 
 Бабич, Лидия Осиповна (1897—1970) — румынская и молдавская оперная певица.
 Бабич, Любо (1890—1974) — хорватский художник и график.
 Бабич, Марко (род. 1981) — хорватский футболист.
 Бабич, Марко (1965—2007) — полковник вооружённых сил Хорватии, командир 3-го батальона 204-й Вуковарской бригады во время войны в Хорватии.
 Бабич, Милан (1956−2006) — хорватский политик.
 
 
 Бабич, Михай (1883—1941) — венгерский поэт.
 Бабич, Наталия Андреевна (род. 1938) — советский и украинский хормейстер.

О—Я 
 Бабич, Осип Ефимович (род. 1902) — советский график. Преподавал в МХУ (1939—1941).
 Бабич (Бабыч), Павел Денисьевич (1806—1883) — генерал-лейтенант, участник русско-турецких войн.
 Бабич, Петар (1919—1942) — народный герой Югославии.
 Бабич, Радомир (1909—1996) — народный герой Югославии.
 Бабич, Роберт (род. 1973) — польский музыкальный продюсер, композитор и диджей.
 Бабич, Ростислав Алексеевич (1937—2021) — украинский дирижёр.
 Бабич, Рушанна Юрьевна (род. 1975) — актриса театра и кино Башкирии.
 Бабич, Светлана Владимировна (род. 1947 года) — советская копьеметательница.
 Бабич, Срджан (род. 1996) — сербский футболист.
 
 Бабич, Татьяна Сергеевна (род. 1995) — российская фристайлистка.
 Бабич, Шайхзада Мухаметзакирович (1895—1919) — башкирский и татарский поэт.
 
 Бабич, Яков (? — ок. 1526) — старший бургомистр Вильно, один из зачинателей возрождения русской культуры и развития книгопечатания в Великом княжестве Литовском в XVI веке.

Составные фамилии 
 Бабич-Декань, Трофим Петрович (1900 — ?) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).

Прозвище 
Прозвище Бабич носили четыре князя (19 колено рюриковичей), сыновья друцкого князя Ивана Бабы. Его более отдалённые потомки носили уже фамилию Бабичевы.

 Фёдор Иванович Бабич
 Константин Иванович Бабич
 Василий Иванович Бабич
 Семён Иванович Бабич

См. также

Примечания